Calanopia är ett släkte av kräftdjur. Calanopia ingår i familjen Pontellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Calanopia